Archetype — це п'ятий студійний альбом гурту Fear Factory.

Композиції 
 «Slave Labor» (Herrera/Wolbers) — 3:53
 «Cyberwaste» (Herrera/Wolbers) — 3:18
 «Act of God» (Herrera/Wolbers) — 5:08
 «Drones» (Herrera/Wolbers) — 5:02
 «Archetype» (Herrera/Wolbers) — 4:36
 «Corporate Cloning» (Herrera/Wolbers) — 4:24
 «Bite the Hand That Bleeds» (Herrera/Wolbers) — 4:09
 «Undercurrent» (Herrera/Wolbers) — 4:05
 «Default Judgement» (Herrera/Wolbers) — 5:24
 «Bonescraper» (Herrera/Wolbers) — 4:12
 «Human Shields» (Herrera/Wolbers) — 5:16
 «Ascension» (Fear Factory/Rhys Fulber) — 7:05
 «School» (Cobain; Nirvana cover) — 2:38

Бонус 
 «Australian Tour 2004» (мультімедіа) — 56:27
 «Cyberwaste» (кліп) — 3:35

Альбоми Fear Factory
Англомовні музичні альбоми